Jméno a příjmení Jiří Horák náleží vícero osobnostem:

 Jiří Horák (etnograf) (1884–1975) – profesor komparatistiky, dějin slovanských literatur, folklorista, diplomat
 Jiří Horák (fyzik) (* 1929) – meteorolog
 Jiří Horák (spisovatel) (1940–2004) – český spisovatel, scenárista a dramatik
 Jiří Horák (fotograf) (* 1940) – český fotograf, člen fotografické skupiny EPOS
 Jiří Horák (lékař) (* 1945) – český lékař, hepatolog
 Jiří Horák (soudce) (* 1950) – český právník, soudce Nejvyššího soudu
 Jiří Horák, pseudonym básníka Eduarda Dvořáčka (1881–???)
 Jiří Horák (tanečník) (* 1966) – český tanečník, choreograf a pedagog tance
 Jiří Horák (1924) (1924–2003) – český politik a politolog
 Jiří Horák (1950) (* 1950) – český politik, primátor Brna v letech 1992–1994
 Jiří Horák (1984) (* 1984) – český politik, od 2021 poslanec PSP, starosta Bučovic